Follow Me ist der Titel folgender Filme:
 Follow Me (1969), US-amerikanischer Dokumentarfilm 
 Follow Me!, Originaltitel des Films Ein liebenswerter Schatten (1972)
 Follow Me (Amanda-Lear-Lied), Lied von Amanda Lear aus dem Jahr 1978  
 Follow Me (1989), deutsches Filmdrama
 Follow Me (Atomic-Kitten-Lied), Lied von Atomic Kitten aus dem Jahr 2000  
 Follow Me (2020), US-amerikanischer Horrorfilm

Follow Me ist auch der Titel von
 Love Song from Mutiny on the Bounty (Follow Me), einem Filmsong aus dem Film Meuterei auf der Bounty (1963)

Siehe auch
 Follow-me-Car